Фтор:

 Фтор — химический элемент, ядовитый газ.
 «Фтор» — роман Пирса Энтони.